Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů.  Obhájcem titulu byl 17letý Tchajwanec Tseng Chun-hsin, který do turnaje nezasáhl.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 16letý osmý nasazený Šintaró Močizuki, který ve finále zdolal Španěla Carlose Gimena Valeru po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2.  Vylepšil tak semifinálovou účast z předcházejícího Roland Garros 2019. Močizuki se stal vůbec prvním japonským finalistou juniorské dvouhry na grandslamu v chlapeckých soutěžích. Do juniorského žebříčku si připsal 375 bodů a posunul se na nové kariérní maximum, když se na kombinovaného žebříčku ITF stal poprvé světovou jedničkou. Poražený finalista obdržel 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wimbledon 2019
Juniorský tenis v roce 2019